Engel kan syfta på:

Musik 
 Engel – ett metalband från Göteborg som grundades 2002
 Engel (singel) – en låt på Rammsteins album Sehnsucht från 1997
 Engel (låt av Rasmus Seebach) – låt på Rasmus Seebachs album Rasmus Seebach från 2009

Personer 
 Arthur Engel (1900–1996), en svensk läkare och ämbetsman
 Carl Ludvig Engel (1778–1840), en tyskfödd finländsk arkitekt
 Eduard Engel (1851–1938). en tysk-judisk litteraturhistoriker
 Ernst Engel (1821–1896), n tysk statistiker

 Georg Engel (1866–1931), en tysk-judisk författare och dramatiker
 George Engel 
 Marian Engel (1933–1985), en kanadensisk författare
 Maro Engel (1985–), en tysk racerförare